Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Isaksson – szwedzki piłkarz
 Fredrik Isaksson – szwedzki muzyk, kompozytor i instrumentalista
 Kjell Isaksson – szwedzki lekkoatleta
 Patrik Isaksson – szwedzki wokalista, gitarzysta i autor tekstów
 Preben Isaksson – duński kolarz torowy, olimpijczyk